Destiny (Engels voor lotsbestemming) kan verwijzen naar:

 Entertainment en kunst
 al-Massir, een film uit 1997 van Youssef Chahihe (Engelse titel Destiny)
 Destiny (2002), een Amerikaanse film uit 2002 van Katherine Makinney
 Destiny (2006), een Turkse uit 2006 film van Zeki Demirkubuz
 Destiny (computerspel), een computerspel van Bungie
 Destiny (Waterhouse), schilderij van John William Waterhouse
 Destiny (X-Men), een personage uit de X-Men comics

 Muziek
 Destiny (album van Stratovarius)
 Destiny (band), een Zweedse metalband
 Destiny (Saxon), een muziekalbum van Saxon uit 1988
 Destiny (The Jacksons), een muziekalbum van The Jacksons uit 1978

 Overige
 Destiny, een Belgische internetprovider
 Destiny (ISS-module), een module van het internationale ruimtestation.
 Destiny Church